Anna Wasa (1545-1610), Zweedse prinses
 Anna Wasa (1568-1625), Poolse prinses